Jméno a příjmení Brad Parks má více známých nositelů:

 Brad Parks (spisovatel) (* 1974) – americký spisovatel
 Brad Parks (tenista) (* 1957) – americký tenista, zakladatel tenisu na vozíčku